2. razred gradske lige Nogometnog podsaveza Osijek je predstavljao najniži stupanj natjecanja u podsavezu. Prvak je bio promoviran u gradsku ligu 1. razred.

Tablica

Izvori 

 50 godina nogometa u Slavoniji, 1956.

1955-56
1955-56
Osijek-grad-2